Шарлевуа:

 Шарлевуа — культурный и природный регион в Канаде.
 Шарлевуа — большой разрушенный ударный кратер в Канаде.
 Шарлевуа — округ в штате Мичиган, США.
 Шарлевуа — станция Монреальского метрополитена.

См. также 
 Шарлеруа (значения)